Jan Emanuel Rozwadowski (1872–1935) – polski polityk i działacz niepodległościowy, kuzyn Tadeusza
 Jan Michał Rozwadowski (1867–1935) – polski językoznawca, profesor UJ, prezes PAU, brat Zygmunta, kuzyn Tadeusza
 Jan Władysław Rozwadowski (1889–1940) – pułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej
 Jan Rozwadowski (1892–?) – polski ekonomista, działacz kolonialny

 Zobacz też
 Rozwadowski